Álcool - em química, uma classe de compostos orgânicos
Bebida alcoólica
Etanol - também chamado de álcool etílico, é uma substância orgânica obtida da fermentação de açúcares
Álcool combustível - a aplicação do etanol enquanto combustível para veículos automotores

Veja também
Alcohol

Desambiguação